Berding ist der Name von:

 Berding, westfälisches Adelsgeschlecht
 Bianca Berding (* 1977), deutsche Kunsthistorikerin
 Franz Berding (1915–2010), deutscher Politiker (CDU)
 Helmut Berding (1930–2019), deutscher Historiker
 Wilhelm Berding (1833–1918), Kommerzienrat und Generaldirektor der Mechanischen Weberei in Linden bei Hannover